Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-francouzský pár Klaudia Jansová-Ignaciková a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartovaly společně. Jansová-Ignaciková nestartovala v důsledku mateřské dovolené, když na počátku roku 2013 přivedla na svět potomka.

Spoluhráčkou Mladenovicové se stala kazašská tenistka Galina Voskobojevová, s níž vypadla v úvodním kole, když nestačily na německo-českou dvojici Julia Görgesová a Barbora Záhlavová-Strýcová.

Bývalá světová jednička Martina Hingisová ze Švýcarska, která se vrátila do profesionálního tenisu, obdržela divokou kartu se slovenskou spoluhráčkou Danielou Hantuchovou. Rogers Cup se stal jejím druhým turnajem po návratu, když v předchozím týdnu dvojice odehrála carlsbadský turnaj Southern California Open.

Titul získal čtvrtý nenasazený srbsko-slovinský pár Jelena Jankovićová a Katarina Srebotniková, když ve finále přehrály německo-české turnajové trojky Annu-Lenu Grönefeldovou a Květu Peschkeovou po třísetové bitvě 5–7, 6–2 a v závěrečném supertiebreaku [10–6]. Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 900 bodů a pár si rozdělil částku 244 000 dolarů.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Čeng Ťie (2. kolo)
  Liezel Huberová /  Nuria Llagosteraová Vivesová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2013